Andrew Scheinman – produttore cinematografico, sceneggiatore e regista statunitense
 Jenny Scheinman – violinista jazz statunitense
 Pinhas Scheinman – politico israeliano
 Victor Scheinman – ingegnere e imprenditore statunitense